Die Aradschin chumb 2006 war die 15. Spielzeit der zweithöchsten armenischen Spielklasse im Männerfußball. Sie wurde vom 1. Mai bis 24. Oktober 2006 ausgetragen.

Modus 
10 Vereine spielten an 18 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und Rückrunde jeweils zweimal gegeneinander. Pjunik Jerewan 2 war als Reservemannschaft nicht aufstiegsberechtigt, daher stieg der Zweitplatzierte in die Bardsragujn chumb auf. Der Fünfte spielte im Play-off gegen den Letzten der ersten Liga um den Aufstieg.

Vereine 
FC Kotajk Abowjan 2, FC Wagharschapat, FC Lori Wanadsor und FC Jerewan United zogen vor Saisonbeginn zurück.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Play-off 

|}

Einzelnachweise 

2006
Fußballsaison 2006